Гера́симова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Герасимова, Агафья Павловна (1896—?) — депутат Верховного Совета СССР II созыва.
 Герасимова, Анна Георгиевна (она же: Умка; род. 1961) — российская певица, рок-музыкант и поэт, переводчик, литературовед.
 Герасимова, Антонина Сергеевна (род. 1930) — кандидат геолого-минералогических наук, лауреат Государственной премии СССР (1977).
 Герасимова, Валерия Анатольевна (1903—1970) — советская писательница.
 Герасимова, Виктория Александровна (род. 1979) — российская актриса.
 Герасимова, Екатерина Андреевна (род. 1987) — российская футболистка.
 
 Герасимова, Зинаида Фёдоровна (известна как: Горланова; 1934—2003) — доярка, Герой Социалистического Труда.
 Герасимова, Ирина Леопольдовна (род. 1964) — советская пловчиха, призёр чемпионата мира.
 Герасимова, Кристина Викторовна (известна как певица Луна) (род. 1990) — украинская певица.
 Герасимова, Леокадия Ильинична (в монашестве Лаврентия; 1911—1952) — блаженная Украинской грекокатолической церкви, жертва политических репрессий.
 Герасимова, Любовь Григорьевна (1918—2006) — советский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Герасимова, Мария Иннокентиевна (род. 1940) — советский и российский почвовед, доктор наук, профессор МГУ.
 Герасимова, Надежда Васильевна (род. 1952) — российский политик, депутат Государственной Думы пятого-шестого созывов.
 Герасимова, Наталья Борисовна (род. 1950) — советская и российская певица, народная артистка России.
 Герасимова, Нина Николаевна (1924—1943) — член подпольной комсомольской антифашистской организации «Молодая Гвардия».
 Герасимова, Ольга Степановна (1916—1993) — Герой Социалистического Труда.
 Герасимова, Светлана Ивановна (род. 1951) — народный учитель Узбекистана.
 Герасимова, Юлия Анатольевна (род. 1989) — украинская волейболистка.

Составные фамилии 
 Герасимова-Персидская, Нина Александровна (1927—2020) — украинский музыковед, культуролог, доктор наук, профессор.

Топоним 
 Остров Герасимова — остров в заливе Петра-Великого Японского моря.
 Герасимова — река в России, протекает в Томской области.
 Герасимова — деревня в Черемховском районе Иркутской области России.
 Герасимова — деревня в Болховском районе Орловской области. См. также 
 Герасимовы